Le château de Trogoff se trouve en Plouégat-Moysan. 
 Jean-Honoré de Trogoff de Kerlessy (1751-1794), officier de marine français ;
 Christian de Trogoff (1850-1901), chansonnier, poète, essayiste, compositeur et auteur dramaturge français ;
 Jean Trogoff (1907-1969), journaliste, écrivain, et romancier français ;
 Maurice Trogoff (1934-2000), journaliste, écrivain, poète et romancier français ;
 Pascal Trogoff (1960-), artiste, musicien, auteur, compositeur et interprète français.